Луис Мария Усос Кинтана (, , 19 октября 1932, Сан-Себастьян, Испания — 10 марта 1992, Мадрид, Испания) — испанский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1960 года.

Биография 
Луис Мария Усос родился 19 октября 1932 года в испанском городе Сан-Себастьян.

Играл в хоккей на траве за команды из Сан-Себастьяна «Батабланка», «Теннис» и «Гавирия». Позже выступал за «Поло» из Барселоны и «Кампо Вилья» из Мадрида.

В 1960 году вошёл в состав сборной Испании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, забил 1 мяч в ворота сборной Швейцарии. 

В 1964 году вошёл в состав сборной Испании по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио, занявшей 4-е место. Играл на позиции нападающего, провёл 4 матча, мячей не забивал.

В 1968 году входил в тренерский штаб сборной Испании на летних Олимпийских играх в Мехико. В 1983 году был техническим директором женской сборной Испании на чемпионате мира. Работал тренером «Кампо Вилья».

Впоследствии был техническим директором Испанской федерации хоккея.

Умер 10 марта 1992 года в Мадриде.

Семья 
Сын Луиса Марии Усоса Пабло Усос (род. 1968) также выступал за сборную Испании по хоккею на траве. Участвовал в летних Олимпийских играх 1992, 1996, 2000 и 2004 годов. На Олимпиаде-96 завоевал серебряную медаль.

Память 
В Испании его именем назвали любительский хоккейный клуб «Депортиво Луис Мария Усос».

Примечания 

Хоккеисты на траве Испании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года